Kovács Péter dr. (Győr, 1975. július 12. –)  magyar nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Végzettsége: jogász, mérnök-tanár. Foglalkozás: rendőrtiszt, kiemelt főreferens

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A játékvezetésből 1992-ben vizsgázott, később országos minősítésű partbíró, asszisztens lett. Az aktív nemzeti játékvezetéstől 2009-ben vonult vissza. A Magyar Labdarúgó Játékvezetők Testületének (MLJT) elnökségének tagja. NB I-es mérkőzéseinek száma: 170.

Nemzetközi játékvezetés 
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2000-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette játékvezető társát. Nemzetközi partbírói szolgálatát 2008-ban befejezte. Nemzetközi mérkőzéseinek száma: 35.

Sportvezetőként
 1998 – 2004 Győr Városi és Körzeti Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság Oktatási Albizottság vezetője
 2000 – 2006 Gy-M-S Megyei Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottság Oktatási Albizottság tagja
 2004 – 2006 Győri Játékvezetői Bizottság vezetője
 2004 – 2006 Megyei Játékvezetői Bizottság elnökségi tagja
 2008 – 2011 MLJT Elnökségi tag
 2012 – Gy-M-S Megyei Játékvezetői Bizottság elnöke

Források 
 
 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1975-ben született személyek
Élő személyek